Olivier Massart (1969-), acteur belge ;
 Olivier Massart, scénariste et metteur en scène français.